Сантанде́р () — испаноязычная фамилия и топоним.

Топонимы 
 Сантандер — город в Испании.
 Сантандер — район (комарка) в Испании.
 Сантандер (провинция) — провинция в Испании, существовавшая с 1833 по 1982 год.
 Сантандер (Себу) — город в провинции Себу на Филиппинах.
 Сантандер — департамент Колумбии.
 Сантандер — международный аэропорт, расположенный в автономном сообществе Кантабрия (Испания) в 6,5 км южнее города Сантандера.
 Сантандер-де-Киличао — муниципалитет на западе Колумбии, в составе департамента Каука.
 Северный Сантандер — один из департаментов Колумбии.
 Новый Сантандер — историческая область в Вице-королевстве Новая Испания.

Фамилия 
 Сантандер, Франсиско де Паула (1792—1840) — герой борьбы за независимость Южной Америки от испанского владычества
 Сантандер, Кике (род. 1960) — колумбийский врач, композитор и музыкальный продюсер
 Сантандер, Федерико (род. 1991) — парагвайский футболист

Прочее 
 Реал Сантандер — колумбийский футбольный клуб, представляющий город Флоридабланка.

См. также 
 Епархия Сантандера — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Сантандер, Кантабрия (Испания).
 Пуэрто-Сантандер